Hantise peut désigner :
 la hantise, une situation qui donne l'impression d'une présence « autre », agissant de manière diffuse et invisible ;
 Hantise, un film français réalisé par Jean Kemm en 1921 ;
 Hantise (Gaslight), un film américain réalisé par George Cukor en 1944 ;
 Hantises, film français réalisé par Michel Ferry ;
 Hantise (The Haunting), un film américain réalisé par Jan de Bont en 1999 ;
 Hantise, une docufiction américaine.
 Hantise, jeu de société de Xavier Lardy, 2005

Homonymie de titre